Цифровые кочевники (диджитал-номады, ) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.

Цифровые кочевники в XXI веке на новом уровне возрождают образ жизни кочевников древности в ситуации, связанной с бурным развитием цифровых технологий и становлением информационного общества. Такие работники, как правило, работают удалённо из дома, коворкинг-центров, кафе, публичных библиотек, чтобы выполнять задачи, которые раньше традиционно решались в рамках стационарного рабочего места.

Образ жизни 
Образ жизни цифрового кочевника предполагает постоянную мобильность, которая подразумевает нелокализованность профессиональной деятельности в определённом месте и времени. Образ жизни, основными составляющими которого являются такие категории, как быт, досуг, а также способ организации личного режима существования, в условиях информационного общества кардинально изменяется. Цифровой кочевник не привязан к дому, его основной способ существования в этом мире — путешествие, что позволяет находиться в том или ином месте в зависимости от своих потребностей. Индустриальная система ценностей, основанная на накоплении материальных благ, уступает место ценностям творчества и самореализации. Уильям Митчелл очень точно отмечает в своей книге «Я ++: Человек, город, сети» тот факт, что предметы быта для цифрового кочевника изменили свой характер: «… функции, которые когда — то выполняла архитектура, мебель и стационарное оборудование, теперь отходит имплантатам, носимым и переносным устройствам». Так называемые номадические предметы — компактны и удобны, они всегда находятся в личных вещах кочевника и используются им в любой момент времени. Быт теряет свойство постоянности, что позволяет цифровому кочевнику не участвовать непосредственно в его создании.

Технологии «номадизма» изменили систему труда и дали возможность работать на расстоянии, вне собственного офиса. Человек в поисках работы оказывается перед выбором: вести оседлый образ жизни или стать номадом.

Досуг 
Вместе с изменениями в области быта преобразования находят своё отражение в сфере досуга. Во-первых, досуг как форма деятельности становится более доступным: развлечения могут быть доступны в режиме онлайн, для их использования не нужно менять своё местоположение. Смотреть фильм, слушать музыку, посмотреть полотна известных художников, читать любимую книгу — все это можно делать, сидя на скамейке в парке. Во-вторых, досуг теперь не требует для каждого вида деятельности обязательного наличия определённых инструментов. Гаджет с доступом в Интернет заменяет журнал, игровую приставку, и даже футбольный мяч. Вещи приобретают онтологический статус виртуальности.

Трансформация режима дня

Человек, принимающий образ жизни цифрового кочевника, подвергает серьёзной перестройке такие важные моменты своей жизнедеятельности, как сон и питание. Режимный распорядок дня, характерный для индустриальной цивилизации, подвергается деформации. Моменты, когда человек должен принимать пищу и отдыхать, для цифрового номада теперь не закреплены: активность продолжается на протяжении 24 часов. Отсутствие закрепленных бытовых условий приводит к тому, что процессы, необходимые для физического функционирования организма, каждый раз протекают в разных местах: новые кафе, отели, рестораны быстрого питания и хостелы. В свою очередь, данные пространства также претерпевают изменения в связи с утратой своей четкой специализированности.

Глобальная идентичность и космополитизм 
Первыми цифровыми кочевниками стали американцы Тим Феррис, Крис Гильбо, Элиа и Наоми Локарди, Марк Мэнсон, Мэтью Кепнес и Рольф Поттс, которые считаются основоположниками движения.

В результате мобильности у цифровых кочевников стираются границы определённой культурной и национальной идентичности, в результате чего переосмысливаются такие основные понятия как «Родина» и прочее, поскольку стирается территориальная зависимость человека от места его проживания. В своей статье «Exile, Nomadism, and Diaspora: the stakes of mobility in the western canon» Джон Питерс (Jhon Peters) говорит о том, что цифровой кочевник отрицает «мечту о родине», так как, будучи мобильным и используя цифровые технологии, он может находиться в любом уголке мира. Для цифрового кочевника, следовательно, характерно маргинальное положение. Большое влияние в становлении современного номадизма сыграло появление и развитие Интернета, появление мобильных и цифровых технологий и распространение беспроводных коммуникаций, которые позволили человеку не привязываясь к определённой географической точке, поддерживать необходимые коммуникативные связи, общаясь с людьми по всему миру, а также, находясь в одной стране, работать на компанию, расположенную в другой части земного шара. Но главной характеристикой кочевничества помимо мобильности является постоянная подключенность к сети Интернет. Так, Леопольдина Фортунати (Leopoldina Fortunati) использует термин «кочевой близости», через который описывает, как люди в общественных местах предпочтительней используют мобильные телефоны, чтобы взаимодействовать с людьми, которых они уже знают, чем устанавливать новые контакты с незнакомыми людьми, которые находятся в физической близости.

Однако, современный кочевник — это необязательно путешественник, им может быть человек, который не покидает своего места жительства. «Постоянное подключение, а не движение — вот критический момент», — отметил испанский социолог Мануэль Кастельс. Таким образом, мобильность кочевников может быть, как виртуальной (в пространстве сети Интернет), так и глобальной (телесное перемещение).

Одна из ключевых идей номадической концепции — противопоставление кочевника и Государства, как аппарата, стремящегося перевести мир на оседлый образ жизни.

С 31 июля по 1 августа 2015 года в Берлине прошла первая международная конференция для цифровых кочевников — DNX GLOBAL. Её основные спикеры делились своим опытом «кочевания» и рассказывали, почему они выбрали такой образ жизни.

Область профессиональной деятельности 
 Программирование и веб-разработка
 Интернет-предпринимательство
 Дизайн
 Репетиторство, консультации, удаленное обучение
 Журналистика, SMM
 Системное администрирование
 Фотография и видеосъемка и др.
Более полный список возможных профессий цифрового кочевника можно увидеть на сайте www.digitalnomadjobs.com, где приводится описание возможных профессиональных сфер деятельности в рамках образа жизни цифрового кочевника.

Положительные и отрицательные стороны феномена 
Положительные:
 Возможность быстро изменять своё окружение
 Ощущение независимости и свободы от места, графика работы
 Познание других культур через путешествие
 Расширение круга offline коммуникаций
 Проектный характер работы
Отрицательные:
 Нестабильная заработная плата
 Появление Интернет-зависимости
 Отсутствие постоянного круга offline общения
 Ограничение карьерного роста в традиционных офисных компаниях
 Несоблюдение правильного режима дня может вести к проблемам со здоровьем

Литература и научные исследования 
Цифровое кочевничество является актуальной сферой исследований в современной науке. Данной области исследований посвящены работы многих ученых в области гуманитарных, социальных и информационных технологий (Ф. Гваттари, Ж. Делёз, Ж. Аттали, У. Дж. Митчелл, А. Бард и Я. Зодерквист, а также другие).

Цифровой номадизм является сферой научных разработок российских и зарубежных университетов. Активно данной проблематикой занимается кафедра социальных коммуникаций факультета психологии Национального исследовательского Томского государственного университета. Целый ряд научных статей заведующей кафедры, доктора философских наук, профессора Ирины Кужелевой-Саган посвящён цифровому кочевничеству.

В ноябре 2011 года вышла первая книга проекта «Мир глазами блогера», авторов которой можно считать цифровыми кочевниками. Это люди разных профессий, объединённые общим статусом блогера-путешественника или фотографа, которые постоянно стремятся познать мир вокруг себя. Книга составлена из 28 коротких рассказов о самых интересных местах планеты, иллюстрированных авторскими фотографиями. История, открывающая книгу, повествуют о взгляде на Землю с орбиты. Её написал и проиллюстрировал собственными фотографиями космонавт Фёдор Юрчихин. В книге присутствуют не только авторские материалы, но и практическая информация, которая поможет спланировать и осуществить самостоятельное путешествие по самым разным странам мира.

Вторая книга «Россия глазами блогера» представляет читателям совершенно новый взгляд на Россию, её удивительную природу и различные города и регионы, в том числе самые труднодоступные. Авторами книги вновь выступили популярные блогеры и фотографы: И. Шпиленок, С. Доля, С. Горшков, А. Петросян, А. Железняк, И. Дементиевский, В. Лягушкин и другие.

Путешествие в контексте цифрового кочевничества 
На данный момент, темпы технического прогресса достигли уровня, когда перемещение почти в любую точку земного шара становится доступным и занимает относительно небольшое время. При этом средства передачи информации, так же развились до уровня, когда подключение к интернету возможно практически из любой точки планеты. В этой ситуации, ключевую роль начинают играть новые медиа. В связи с этими факторами, поведение путешественников изменяется, целью путешествия становятся не собственно впечатления, а рефлексия над ними, возможность коммуникации с окружающим миром с помощью текста, видео- и фотоматериалов. Таким образом, цифровой кочевник, а современного путешественника несомненно можно отнести к цифровым кочевникам, презентует себя и по факту создаёт миф о себе.

Социальные сети путешественников 
На сегодняшний день, коммуникация путешественников, а также их рефлексия над увиденным, в основном, переносится в интернет-пространство. Особенно популярностью у путешественников пользуются такие социальные сети, как ВКонтакте (группа по интересам), Facebook, Instagram. Кроме того, существуют специальные социальные сети, рассчитанные именно на путешественников, например, такие как Туристер.ру, Двинули.ру и другие. Эти социальные сети отличаются от обычных тем, что целиком и полностью ориентированы на путешественников. Так, там можно ознакомиться с различными турами, поделиться впечатлением о стране, в которой побывали, найти собеседника по интересующей Вас стране. Так же, есть возможность создавать свой собственный маршрут по миру и отмечаться в местах, в которых побывали. Таким образом социальные сети путешественников можно разделить на две категории: первая категория — это привычные нам социальные сети, которые по статистике, 78 % процентов путешественников используют, чтобы общаться с родными и друзьями, когда они далеко от дома. И вторая категория — это специализированные социальные сети, которые позволяют путешественнику организовывать свои путешествия, а также презентовать себя в интернет-сообществе путешественников.

Условия выдачи виз в разных странах

См. также 
 Всемирный кочевник

Примечания

Ссылки 
 http://zidar.ru/2014/03/30/how-to-become-digital-nomad/
 http://thaiscript.ru/tsifrovye-kochevniki-udalennaya-rabota-i-puteshestviya/
 http://lifehacker.ru/2013/08/19/city-nomads/
 http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0331/gazeta046.php
 https://nomads.perito-burrito.com/

Социология